Czinbatyn Otgonceceg (ur. 30 kwietnia 1991) – mongolska biegaczka narciarska, olimpijka.

Zawodniczka najczęściej startuje w zawodach FIS Race.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Uniwersjada

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Mongolscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991
Mongolscy olimpijczycy